Лайкоминг ()
 Лайкоминг — административно-территориальный округ в штате Пенсильвания, США. 
 Lycoming Engines — американская компания-производитель авиационных двигателей.